Париньї́-ле-Во, Паріньї-ле-Во () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 12 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 398 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1000,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Париньї-ле-Во на сайті французького Національного інституту географії
 Париньї-ле-Во на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Париньї-ле-Во на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр